Bayani Jialin (; ur. 17 grudnia 1999 r.) – chińska biegaczka narciarska.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 6 stycznia 2018 roku, podczas zawodów juniorskich w norweskiej miejscowości Beitostølen, gdzie uplasowała się na 95. pozycji w sprincie stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 21 grudnia 2019 w słoweńskiej Planica w sprincie stylem dowolnym. Planując się na 52. pozycji na 61 sklasyfikowane zawodniczki. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 18 lutego 2020 roku w Åre, gdzie w sprincie stylem dowolnym uplasowała się na 30. pozycji.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Bibliografia 
 Rezultaty na stronie FIS 

Chińscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1999